Stankowo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Stankowo, un village.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Stankowo, un village du powiat d'Elbląg ;
 Stankowo, un village du powiat de Szczytno.